Bill's Wife – cortometraggio del 1916 diretto da Lynn F. Reynolds
Bill's Wife – cortometraggio del 1920 diretto da Ben F. Wilson
Bill's Wife – cortometraggio del 1920 prodotto dalla Okeh Komedies